Duquette oder DuQuette ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Duquette (1869–1937), kanadischer Manager und Politiker
 Ellsworth Duquette (1862–1922), kanadischer Sänger
 Jean A. Duquette (1853–1902), kanadischer Geiger, Bratschist und Musikpädagoge
 Lon Milo DuQuette (* 1948), US-amerikanischer Okkultist und Autor
 Raoul Duquette (1879–1962), kanadischer Cellist und Musikpädagoge